Papai Noel - em inglês, chamado de "Santa Claus" ou "Santa"

Localidades

Santa Claus (Geórgia)
Santa Claus (Indiana).

Outros
FC Santa Claus

Desambiguação